Geister der Vergangenheit steht für:

 Sarah Kohr – Geister der Vergangenheit
 The Awakening: Geister der Vergangenheit, siehe The Awakening (2011)